Transitivitet kan syfta på:

 Transitivt verb – inom grammatik ett verb som kan ha ett eller flera objekt
 Transitiv relation –  i matematiken en binär relation R för en mängd X